Чилдресс:

Фамилия 
 Чилдресс, Джош (род. 1983) — американский баскетболист.
 Чилдресс, Рэндольф (род. 1972) — американский баскетболист.
 Чилдресс-Полк, Сара (1803 — 1891) — первая леди одиннадцатого президента США Джеймса Полка.

Названия городов и округов США 
 Чилдресс — округ, расположен в США, штате Техас.
 Чилдресс — город в штате Техас, административный центр одноимённого округа.